Stephanocleonus är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Victor Ivanovitsch Motschulsky 1860. Stephanocleonus ingår i familjen vivlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Vivlar
Stephanocleonus